Ez a lap a MOL Bubi nevezetű budapesti kerékpármegosztó rendszer részét képező állomásokat sorolja fel.

Állomások

Kapcsolódó szócikkek 
 MOL Bubi
 Magyar Kerékpárosklub
 Budapesti Közlekedési Központ
 Budapest kerékpáros közlekedése

Jegyzetek 

Kerékpáros közlekedés
Budapest közlekedése